Plínio, o Velho (Gaius Plinius Secundus; Caio Plínio Segundo; 23–79 d.C.) — cientista e historiador romano
 Plínio, o Jovem (Gaius Plinius Caecilius Secundus; Caio Plínio Cecílio Segundo; 62–114 d.C.)  — estadista, orador e escritor romano, sobrinho-neto do anterior

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história